

Editoria 
 RCE (casa editrice)  – la Rce Edizioni Srl è una casa editrice con sede a Napoli.

Codici 
 RCE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Roche Harbor (Washington) (Stati Uniti)